Hurst steht für:

 Hurst & Lloyd, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Hurst & Middleton, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Fahrzeugbau Hurst, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Hurst Performance, ehemaliger US-amerikanischer Autoteilehersteller
 Hurst Publishers, Verlagshaus in London
 Hurst (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Hurst (aus dem Mittelhochdeutschen, bezeichnet eine leicht erhöhte, herausragende und zumeist bewachsene Stelle in Feuchtgebieten oder ein Gehölz, siehe Horst (Toponym)) ist der Name oder Namensteil folgender Orte:

in Deutschland:
 Hurst (Windeck), Gemeinde Windeck (Sieg)
 Hurst (Markgröningen), eine Siedlung der Stadt Markgröningen
 Flurname des von Westen auf den Hohenasperg zuführenden Bergrückens
 Gamshurst
 Hesselhurst
 Legelshurst

in Frankreich:
 Hurst, Elsass

in England:
 Hurst (Berkshire)
 Hurst (Hamphire)
 Hurst (North Yorkshire)
 Hurst (Somerset)

in den Vereinigten Staaten:
 Hurst (Georgia)
 Hurst (Illinois)
 Hurst (Kentucky)
 Hurst (Texas)
 Hurst (West Virginia)
 Hurst Mill (Tennessee)

Sonstiges:
 Hurst Bay, Bucht der James-Ross-Insel in der Antarktis
 Hurst-Exponent, eine Kennzahl aus der Chaostheorie
 Hurst Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Hirst
 Hearst